Гран-при Испании 1992 года — четвёртый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1992 года. Прошёл на трассе в Каталуния-Монтмело, Испания, 3 мая 1992 года.



Гонка 
Эта гонка была примечательна тем, что это был первый Гран-при, который транслировался в независимой России на телеканале «РТР» (до этого трансляции гонок Ф-1 неоднократно показывались по советскому телевидению). Трансляцию вели российские комментаторы Формулы-1 Алексей Бурков и Алексей Попов.

Моросил мелкий дождь, со старта Жан Алези прорвался с 8-го места на 3-е, как многим показалось благодаря фальстарту, но никакого наказания не последовало. Патрезе совершил практически невозможное, протиснувшись между Шумахером и Сенной он вырвался на 2-е место. Мэнселл сохранил лидерство. Как и ожидалось, преимущество моторов Рено дало себя знать и два автомобиля Уильямс понемногу отрывались от остального пелотона. На 7-м круге Шумахер красивым обгоном обошёл Алези и вышел на 3-е место. На 8-м круге Сенна тоже обошёл Алези и вышел на 4-е. Затем Алези пропустил и Бергера провалившись на 6-е место, но буквально на следующем круге Алези вернул себе 5-ю позицию. Тем временем Мэнселл и Патрезе оторвались от остального пелотона на 15 секунд. На 13-м круге достигла своего апогея борьба Алези и Бергера, Бергер спровоцировал столкновение и недозволенным приёмом развернул автомобиль Алези в повороте Persol. На 16-м круге пошёл сильный дождь. Казалось бы это должно было дать преимущество Сенне, но этого не произошло. Гонщики команды Уильямс всё дальше отрывались от остальных, на 18-м круге открыв уже составлял 25 секунд и уже только случай мог помешать победному дублю этой команды. И этот самый случай произошёл на 19-м круге. Во время обгона круговых Патрезе вылетел с трассы и разбил свой автомобиль о заграждение. Первым на смену промежуточной резины на дождевую заезжает на 27-м круге Алези, шедший на 6-й позиции. На 41-м круге Алези долго не мог обогнать Хаккинена и в близкой борьбе в повороте Seat вытолкнул его с трассы, но оба смогли продолжить гонку. На 45-м круге Алези в повороте Elf на более свежей резине прошёл своего напарника по Феррари Ивана Капелли и вышел на 5-е место. На 51-м круге пошёл очень сильный дождь, резина у Мэнселла начала сдавать. Из-за ухудшающихся погодных условий на 56-м круге Сенна совершил ошибку и немного вылетел с трассы, но смог вернуться на трассу без потери позиции. Мэнселл под конец гонки начал рисковать, иногда он даже входил в повороты с заносом, но похоже уже ничего не могло его остановить перед 4-й победой подряд с начала сезона. на 56-м круге Алези с легкостью обошёл Бергера за 4-е место и бросился догонять идущего 3-м Сенну. На 63-м круге Сенна ошибся в повороте и вылетел с трассы. Для него это был уже 3-й сход в 4-х гонок с начала сезона. А тем временем Мэнселл выигрывает 4-ю гонку подряд (25-ю в карьере) и зарабатывает 40 очков из 40 возможных с начала сезона.

|}

 Лучший круг: Найджел Мэнселл 1:42,503

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 Статья о гонке на f1news.ru

Гран-при Испании